akronim od ang. nazwy ustawy o ochronie dzieci w Internecie (The Children's Internet Protection Act)
 CIPA-TV
 Camera & Imaging Products Association
 akronim od ang. nazwy wrodzonej obojętności na ból z anhydrozą (congenital insensitivity to pain with anhidrosis)
 Larry Cipa - amerykański futbolista